Mahlow steht für:

 Mahlow (Blankenfelde-Mahlow), Ortsteil von Blankenfelde-Mahlow, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Mahlow ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Mahlow (1899–1964), deutscher Gewerkschafts- und Parteifunktionär (KPD)
 Bruno Mahlow junior (1937–2023), deutscher Politiker (SED/PDS/Linke) und Diplomat
 Dietrich Mahlow (1920–2013), deutscher Kunsthistoriker
 Wilhelm Mahlow (1914–?), deutscher Ruderer
 Wolfgang Mahlow (* 1949), deutscher Schriftsteller und Literaturkritiker